Bela Crkva est un toponyme qui peut désigner :
Bela Crkva, une ville et une municipalité de Serbie situées dans la province autonome de Voïvodine et dans le district du Banat méridional ;
Bela Crkva, un village de Serbie situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva ;
Bellacërkë/Bela Crkva, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Gjakovë/Đakovica (MINUK) ou district de Prizren/Prizren (Serbie).